Илеза — посёлок в Устьянском районе Архангельской области, административный центр муниципального образования «Илезское».

Географическое положение 
Посёлок расположен в 54 км на восток от райцентра посёлка Октябрьский на границе с Вологодской областью, железнодорожная станция Илеза на линии Вельск — Котлас, на берегу реки Илеза (бассейн Северной Двины).

История 
В переписных книгах Важского уезда конца XVII века упоминаются Илезская волость и Илезский погост. В мае 1956 года посёлок Илеза был передан в состав Устьянского района из Тарногского района Вологодской области. В 1957 году поблизости от Илезы было начато строительство ракетного полигона, однако позже из-за очень болотистой местности и для экономии средств было принято решение перенести полигон под Плесецк.

С 1963 года по 2002 год посёлок Илеза имел статус посёлка городского типа, после — центр Илезского сельсовета, с 2006 года — центр сельского поселения муниципальное образование «Илезское».

Население 
Динамика численности населения посёлка:

Радио 
 73,01 Радио России / Радио Поморье (Молчит)
 101,7 Радио Маяк (Молчит)
 102,9 Радио России / Радио Поморье

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Устьянского района
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области